Osoby o tym nazwisku:
 Lloyd Knibb – jamajski perkusista
 William Knibb – angielski duchowny baptystyczny